El término Provincia de Koshi puede referirse a:

 Provincia de Koshi (Japón)
 Provincia de Koshi (Nepal)